

Броньчиці — село в гміні Сломники Краківського повіту Малопольського воєводства
 Броньчиці — село в гміні Бейсце Казімерського повіту Свентокшиського воєводства